Tanaka se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hirotaka Tanaka
 Hozumi Tanaka
 Shigeho Tanaka
 Toshiharu Tanaka
 Tyôzaburô Tanaka
 Yuichiro Tanaka